Versigny puede referirse a: 

 Versigny, comuna francesa situada en Aisne; o
 Versigny, comuna francesa situada en Oise.